Маркос Рикардо Барнатáн (, ) – аргентинский писатель.

Биография 
Родился в Буэнос-Айресе в сефардской семье с испано-сирийскими корнями. Учился на факультетах философии и словесности в своём родном городе, а затем в Мадриде, где живет с 1965 г., совершая частые поездки в Аргентину, Францию и Израиль. В Мадриде вошел в круг поэтов своего поколения (критики назвали их  — «новейшие» — новаторы испанской поэзии 1960-х гг.).

Творчество 
Автор трех поэтических сборников:  (1984),  (1999) и  (2000). Поэзия Барнатана переведена на многие языки.

В 1971 г. опубликовал свой первый роман , за которым последовали  (1973),  (1982),  (1989). Сборник рассказов  издан в 2000 г.

Один из лучших специалистов в мире по жизни и творчеству Хорхе Луиса Борхеса, автор нескольких книг о нем, последняя —  (1996).

Исследовал иудаистскую мистику, которой посвятил несколько эссе, в том числе  (1974). В своём творчестве сочетает глубокий интерес к еврейской культуре с традициями испанской и европейской литературы и космополитизмом.

Как литературный критик сотрудничает в главных испанских и латиноамериканских журналах. Известен как переводчик. В частности, в его переводах на испанском языке вышла антология поэзии битников (1977).

Получил вторую премию испанского поэтического конкурса Adonais (1967). Лауреат международной поэтической премии «Баркарола» за книгу стихов  (1992).

Отец испанского актера и певца Джимми Барнатана.

В Москву приезжал в 2004 году по приглашению Института Сервантеса и читал лекцию «Борхес и Биой Касарес: история литературной дружбы».

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Маркосом Рикардо Барнатаном во время его пребывания в Москве
 Интервью с Маркосом Рикардо Барнатаном (на испанском языке)
 Блог писателя (давно не обновлялся).

Персоналии по алфавиту
Писатели Аргентины